Приволье — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Приволье — деревня в Славгородском районе Могилёвской области.

Россия 
 Приволье — село в Навлинском районе Брянской области.
 Приволье — деревня в Камешковском районе Владимирской области.
 Приволье — село в Семилукском районе Воронежской области.
 Приволье — деревня в Фурмановском районе Ивановской области.
 Приволье — посёлок в Кадошкинском районе Мордовии.
 Приволье — посёлок в Краснослободском районе Мордовии.
 Приволье — деревня в Лямбирском районе Мордовии.
 Приволье — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Приволье — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Приволье — посёлок в Верховском районе Орловской области.
 Приволье — посёлок в Кромском районе Орловской области.
 Приволье — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Приволье — село в Иссинском районе Пензенской области.
 Приволье — село в Колышлейском районе Пензенской области.
 Приволье — деревня в Руднянском районе Смоленской области.
 Приволье — посёлок в Умётском районе Тамбовской области.
 Приволье — деревня в Нелидовском районе Тверской области.
 Приволье — посёлок в Алексинском районе Тульской области.
 Приволье — посёлок в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.
 Приволье — посёлок в Щёкинском районе Тульской области.
 Приволье — посёлок в Кузоватовском районе Ульяновской области.
 Приволье — бывшее село в Кузоватовском районе Ульяновской области.
 Приволье — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

Украина 
 Приволье — село в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Приволье — село в Покровском районе Днепропетровской области.
 Приволье — село в Бахмутском районе Донецкой области.
 Приволье — село в составе города Краматорск Донецкой области.
 Приволье — село в Славянском районе Донецкой области.
 Приволье — село в Кропивницком районе Кировоградской области.
 Приволье — город в составе города Лисичанск Луганской области.
 Приволье — посёлок в Троицком районе Луганской области.
 Приволье — село в Казанковском районе Николаевской области.
 Приволье — село в Великомихайловском районе Одесской области.
 Приволье — село в Глуховском районе Сумской области.
 Приволье — село в Близнюковском районе Харьковской области.
 Приволье — село в Лозовском районе Харьковской области.
 Приволье — село в Каланчакском районе Херсонской области.

См. также 

 Приволье-1
 Приволье-2